Командный чемпионат России по спидвею 2006 — четырнадцатый розыгрыш турнира.
По сравнению с предыдущим сезоном состав участников претерпел следующие изменения: в чемпионате появился еще один, «альтернативный» клуб из Балаково — СК Турбина, также в чемпионат заявился стерлитамакский Меткор, а клуб Спидвей-Центр из Даугавпилса прекратил участие в российской лиге, сосредоточив усилия на выступлениях второй польской лиги.

Участники чемпионата 

Команда Приморье провела только 2 матча в сезоне 2006 года и была вынуждена сняться с чемпионата по причине отсутствия финансовых средств для продолжения выступлений. Результаты двух проведенных гонок с участием «Приморья» аннулированы, набранные очки в общий зачёт не пошли. Домашняя гонка «Приморья» с «Лукойлом» была проведена в Октябрьском.

Команда СТМК Турбина домашние гонки с «Востоком» и «Лукойлом» провела в Каменске-Уральском на стадионе «Металлург», домашнюю встречу с «Салаватом» — в Салавате на стадионе «Строитель».

Составы 

Цветом выделены участники-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок

Итоговые результаты 

Чемпион России был определён по суммарной разнице очков в личных встречах «Мега-Лады» и «Лукойла»: СК Мега-Лада набрал на 1 очко больше и был признан чемпионом в 10 раз.

Командам «Меткор» и «Украина» за каждый отказ от гонки было засчитано техническое поражение со счётом 25:0 и снято по 2 очка.

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею
Чемпионаты России в 2006 году